Контарии () — кавалерия римских вспомогательных войск. Контарии были вооружены контосами — копья длиной 3-4 метра.

Контарии держали копье поперек холки лошади в обеих руках, при этом они не были защищены щитом. Кроме того, контарии носили доспехи, но не очень тяжелые. Введение контариев было вызвано необходимостью полноценно противостоять коннице сарматов, даков и парфян. С появлением контариев был сделан шаг в развитии тяжелой кавалерии (катафрактарии).

В правление Траяна появилось первое подразделение контариев — I Ульпиева ала контариев.

Литература 

 John W. Eadie: The development of Roman mailed cavalry. In: Journal of Roman Studies. Vol. 57, No. 1/2, 1961, S. 167—173.
 J. B. Campbell: Contarii. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 3, Metzler, Stuttgart 1997, ISBN 3-476-01473-8, Sp. 153.

Вооружённые силы Древнего Рима